Изамбер () — французская фамилия:

Известные носители:

 Изамбер, Батист Антенор (1817—1892) — французский адвокат, сын Франсуа-Андре Изамбера.
 Изамбер, Гюстав Оноре Франсуа (1841—1902) — французский журналист, публицист и политик. 
 Изамбер, Франсуа-Андре (1792—1857) — французский юрист и политический деятель.
 Изамбер, Огюстен Жозеф (Augustin Joseph Isambert)

Прочее 
 Изамбер (Ysambert) — Эстер Имбер (Esther Imbert), фаворитка короля Генриха IV с 1587 по 1588.